

Astronomia
 985 Rosina – asteroide areosecante

Geografia
 Rosina – comune della Slovacchia nel distretto di Žilina
 Rosina – frazione di Chitignano in provincia di Arezzo

Onomastica
 Rosina – diminutivo del nome proprio di persona femminile Rosa

Persone
 Achille Rosina – calciatore italiano
 Alessandro Rosina – calciatore italiano
 Antonio Bellino Rosina – matematico italiano
 Rosa Vercellana, nota come la bella Rosina, moglie morganatica di Vittorio Emanuele II
 Tito Rosina (189-1958) –  critico letterario italiano, esponente di una agiata famiglia della borghesia commerciante genovese.

Altro
 Rosina – personaggio dell'opera Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini.
 Rosina – nome popolare del doppio fiorino d'oro battuto da Cosimo III de' Medici